Rumpegyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rumpegylet, Skåne, sjö i Osby kommun, 
Rumpegylet (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Rumpegylet (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (5,98 ha)

Se även
Rumpegölen, sjö i Vetlanda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn